Пётр Мирошниченко: Мирошниченко, Пётр Антонович (род. 1959) — депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
 Мирошниченко, Пётр Афанасьевич (1922—1944) — командир взвода пешей разведки 717-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, лейтенант, Герой Советского Союза.